Царевщина — топоним; название населённых пунктов в России:

 Царевщина — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Царевщина — село в Балтайском районе Саратовской области.
 Царевщина, Большая Царевщина  — исторические названия (до 1961) посёлка Волжский в Красноярском районе Самарской области.